En pleine crise économique, le DG d'IKEA France, Jean-Louis Baillot, a déclaré le  dans le Télégramme, quotidien de Bretagne, que le groupe allait faire une pause dans les nouvelles implantations après l'ouverture du magasin de Caen qui a ouvert le  et qui a été le seul IKEA nouveau en 2011, le  en France, trente ans après le premier Ikéa ouvert en France à Bobigny (93). Il ne devrait pas y avoir d'ouverture de magasin supplémentaire avant l'été 2014 (Clermont), soit deux ans et neuf mois de pause, ce qui est inhabituel pour Ikéa. Le CA de 2009/2010 n'avait pas augmenté à nombre de magasins constant et s'était accru de 7 % uniquement dû aux trois ouvertures nouvelles dans cette période. En 2012, le CA a même légèrement diminué. Idem en 2013 (baisse de 4 %). Pendant ce temps, la concurrence a vu ses chiffres d'affaires décroître encore plus. En 2012, dans le journal la Tribune, Ikéa France a annoncé : projets engagés à court terme : Bayonne (+ centre commercial inter Ikéa, 2015), Clermont-Ferrand 2014, Nice 2016 et Vénissieux (relocalisation du magasin de Saint-Priest, trop petit). Il y aura aussi Orléans (2015), Mulhouse (2016). Les permis sont accordés. Le nouveau magasin de la région lyonnaise aura beaucoup de contraintes de place.

Tout ceci semble contradictoire avec les constats de 2009, mais peut être à mettre en face du rachat de Conforama par un très grand distributeur sud-africain de meubles, Steinhoff, présent dans le monde entier et qui pourrait redynamiser l'enseigne (ce distributeur a repris Fly en 2014). Les deux enseignes Ikea et Conforama sont leader sur le marché français. D'autre part, deux magasins Ikéa qui ont un projet d'implantation à la frontière française pourraient drainer une clientèle frontalière française importante : La Jonquera ou Girona en Catalogne pour la région de Perpignan mais la situation économique espagnole actuelle incite à la prudence.. et surtout Mons en Belgique (+ un centre logistique), dont le projet est bien parti en 2014 avec un permis de construire accordé pour un magasin Ikéa et un centre commercial inter Ikéa attenant (ouverture prévue : automne 2015). Ce magasin frontalier sera très attractif pour la région de Valenciennes et Maubeuge. Il semble qu'il y ait la place pour environ quarante IKEA en France maximum, tout au moins dans le grand format actuel des magasins. Il n'y aura donc plus beaucoup de villes élues surtout en pleine crise économique qui dure.

Autres implantations envisagées 
Ikea France estime pouvoir compter jusqu'à quarante ou cinquante magasins sur le territoire.
 Le projet de magasin de  à Arnas dans le Rhône, à côté de Villefranche-sur-Saône est abandonné fin 2012. Ce projet entrait dans le cadre du développement de la Zone de l'Epi qui comporte déjà une sortie d'autoroute (A6) et doit accueillir d'autres enseignes.
 Besançon
 Lorient
 Le Mans. Ouverture envisagée vers 2020, mais la construction est retardée à cause d'une bataille judiciaire entre les riverains et les porteurs du projet.
 Fréjus
 Perpignan
 La Rochelle. Depuis 2014 où des négociations avancées étaient en cours. Puis la ville de Niort a été évoqué parfois.
Bourges

Références

Lien externe 
 .

magasins Ikea
Ikea